Oreville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oreville (Ohio)
 Oreville (Pennsylvania)
 Oreville (South Dakota)